Тлядал — село Бежтинского участка Дагестана.

Образует сельское поселение село Тлядал как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 10 км к востоку от села Бежта, на реке Хзан-ор.

История 
До революции 1917 года было известно под грузинским названием Калаки - что означает "Город", так как в прошлом село было многолюдным и считалось главным в обществе Капуча. 

В 1944 году упразднено, население переселено в село Ялхой-Мохк Курчалоевского района упразднённой ЧИАССР, восстановлено в 1957 году. В 1978 году 88 семей переселено в станицу Александрийская Кизлярского района.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года — моноэтническое аварское село.

Литература 
 Канторович В. Тлядаль (Очерк) // Новый мир. 1937. № 1.

Примечания 

Населённые пункты Бежтинского участка
Муниципальные образования Бежтинского участка
Сельские поселения Дагестана